

Герасимовка — село, Уланський район, Східноказахстанська область

Герасимовка — село, Новосергієвський район, Оренбурзька область
 Герасимовка — присілок, Тавдинський міський округ, Свердловська область

ru:Герасимовка